Ferdinand Lassalle ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Lassalle (1825–1864), deutscher Schriftsteller, Politiker und Arbeiterführer

Ferdinand Lassalle steht für:
 Ferdinand Lassalle (Roman), Roman von Alfred Schirokauer aus dem Jahr 1912
 Ferdinand Lassalle – Des Volkstribunen Glück und Ende, Film von Rudolf Meinert aus dem Jahr 1918